Albaladejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albaladejo del Cuende (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Albaladejo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Albaladejo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar